Santa Cruz County (Arizona)
Santa Cruz County (Californië)